Томаш Зиб (; род. 31 января 1976, Писек, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Томаш — один из двух детей Сок Чин (отец — бывший теннисный игрок, а ныне тренер) и Марии (мать — детский репетитор), его старшего брата зовут Алеш.

Зиб начал заниматься теннисом в возрасте шести лет под руководством своего отца. Считает своим любимым покрытием — грунт. Его кумирами в мире тенниса в подростковом возрасте были Иван Лендл и Джон Макинрой. В свободное время любит хоккей с шайбой и коллекционирование моделей классических автомобилей. Считает лучшим другом в туре своего земляка Богдана Улиграха.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1995 году. Летом того же года Зиб впервые сыграл в основных соревнованиях ATP-тура, выступив в парном разряде на турнире в Праге. В июле 1998 года он выиграл дебютный титул на турнирах серии «челленджер». В сентябре того же года Томаш впервые принял участие в одиночных соревнованиях АТП-тура, сыграв на турнире в Бухаресте. В мае 1999 года в матче первого раунда турнира в Праге он сумел обыграть 29-ю ракетку мира на тот момент Марата Сафина. В августе на турнире в Вашингтоне Зиб удалось выиграть три матча подряд и выйти в четвертьфинал, где его обыграл № 2 в мире Евгений Кафельников. Через одну неделю после этого чешский теннисист дебютировал на турнире серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США.

В апреле 2000 года Зиб на одну неделю впервые поднялся в одиночном рейтинге в Топ-100. В марте 2004 года он одержал победу над № 11 Тимом Хенменом в первом раунде турнира в Дубае. В январе 2005 года на турнире в Ченнае Томаш смог выйти в полуфинал. На Открытом чемпионате Австралии того же года он впервые смог пройти стадию первого раунда. Это позволило чеху войти в первую сотню. В феврале Зиб впервые вышел в финал турнира АТП. произошло это в парных соревнованиях турнира в Акапулько, где он выступил совместно с Иржи Ванеком. В марте он впервые сыграл за сборную Чехии в первом раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В апреле он попал в полуфинал на турнире в Касабланке. В июле он вышел в 1/4 финала на грунтовом турнире в Штутгарте, где проиграл Рафаэлю Надалю. После этого выступления в рейтинге АТП он поднялся на пиковую для себя — 51-ю строчку в карьере. В апреле 2006 года Зиб выиграл единственный титул АТП в парном разряде на турнире в Валенсии, где он выступил в альянсе с Давидом Шкохом. Основную карьеру Зиб завершил в 2009 году, периодически появлясь после этого на соревнованиях серии «фьючерс» и челленджер.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (26)

Победы (15) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (21)

Победы (6)

Поражения (15)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чехии